Артём: 

 Артём — мужское имя (от  «Артемида»).

Топоним 
 Артём — город в Приморском крае.
 Артём — прежнее название посёлка Пираллахи в Азербайджане, пригород Баку.
 Артём — старое название острова Пираллахи в Каспийском море в Азербайджане.
 Артём — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Артём — бывший посёлок городского типа в Ростовской области, ныне — микрорайон города Шахты.

Персоналии 
 Артём, Александр Родионович (1842—1914) — русский актёр.
 Артём (Фёдор Андреевич Сергеев, более известный как товарищ Артём; 1883—1921) — российский революционер, советский политический деятель.
 Артём Весёлый (1899—1938) — псевдоним русского советского писателя Николая Ивановича Кочкурова.

Другое 
 «Артём» — фильм Николая Кошелева и Валентина Морозова, снятый в 1978 году.
 «Артём», позднее «Азард», — эскадренный миноносец типа «Орфей».
 «Артём» — украинская компания (г. Киев), производитель ракетного оружия.
 «Артём» — второй мини-альбом российского рэпера и музыкального продюсера Slava Marlow, выпущенный в 2020 году.
 Артём — главный герой вселенной Метро

См. также 
 Артёмуголь
 Артёмсоль
 
 
 Артёмово
 Артёмовск (значения)

Примечания